Рябцо́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Рябцов, Александр Васильевич (1917—1942) — лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Рябцов, Евгений Петрович (1880 — после 1919) — адвокат, киевский городской голова (1917—1919).
 Рябцов (Рябцев), Константин Иванович (1879—1919) — русский военачальник.

См. также 
 Рябцев